Mistrovství světa ve florbale žen do 19 let 2010 bylo 4. ročníkem mistrovství světa juniorek. Hrálo se od 4. do 8. května 2010 v Olomouci.

Třetí titul získalo Švédsko, druhé byly Finky, obhájkyně titulu z předchozího mistrovství. Česko získalo bronzovou medaili, první pro české juniorky a ženy vůbec.

Skupinová fáze

Skupina A

Skupina B

Play off

Pavouk

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

All Star tým 
Členkami All Star týmu se staly:

Brankářka:  Laura Loisaová

Obrana:  Jenny Gustafssonová,  Emelie Wibronová

Útok:  Tereza Urbánková,  Corin Rüttimannová,  Cassandra Edbergová

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal v Česku v roce 2010
Florbal v Olomouckém kraji
Sportovní soutěže v Olomouci
Florbal v roce 2010